Байтуганово — деревня в Граховском районе Удмуртии. Находится на реке Муктумер.

История 
По итогам десятой ревизии в 1859 году в 31 дворе казённой деревни Байтуганово при речке Муктомире проживало 215 жителей.

До 1921 года деревня входила в состав Граховской волости Елабужского уезда, с 1921 года — Можгинского уезда Вотской АО. В 1924 году деревня вошла в состав Верхнеигринского сельсовета, который в 2004 году было преобразовано в Верхнеигринское сельское поселение.

Объекты социальной сферы 
 Байтугановская начальная школа
 Байтугановский фельдшерско-акушерский пункт
 Байтугановский детсад
 Байтугановский сельский клуб

Улицы 
 Береговой переулок
 Логовая улица
 Новая улица
 Центральная улица

Примечания 

Населённые пункты Граховского района